Waterloo Road – strada di Londra
 Waterloo Road – serie televisiva britannica

 Ritorno (Waterloo Road) – film del 1945 diretto da Sidney Gilliat